Гран-при Австралии 1992 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе в Аделаиде, Австралия. Соревнования состоялись 8 ноября 1992 года.

Гонка 

Поул-позиция 14-й раз в сезоне досталась Мэнселлу, второе время на квалификации показал Сенна. На старте британец сохранил лидерство, несмотря на попытки обгона со стороны Сенны. Позади прекрасно стартовал Шумахер, прорвавшийся на 4-е место. Позади столкнулись Мартини, Груйяр и Альборето, в результате все трое сошли. Досталось также и Гужельмину, на автомобиле которого была повреждена тормозная система — через несколько кругов она полностью отказала и гонщик попал в крупную аварию.

Сенна и Мэнселл стали планомерно отрываться от преследователей, обмениваясь быстрейшими кругами. К 18-му кругу отрыв этой пары от всех остальных составлял уже 12 секунд, тогда как между ними было не более секунды. На следующем круге, однако, в одном из поворотов Мэнселл затормозил раньше обычного, и в него врезался Сенна, не ожидавший этого — в итоге оба сошли. На 29-м круге загорелся двигатель на машине Андреа де Чезариса, расположенного на непривычно высоком для Тиррелла 6-м месте.

Таким образом, в лидеры вышел Патрезе. Шедший за ним Бергер предпринимал отчаянные попытки обгона, не имевшие успеха. Наконец, Бергер совершил пит-стоп и на свежей резине резко взвинтил темп, отобрал второе место у Шумахера и начал нагонять Патрезе. На 50-м круге у итальянца неожиданно случились проблемы с двигателем, что открыло Бергеру путь к победе.

Занимавший к этому моменту второе место с отставанием в 20 секунд Шумахер мог завоевать второе место и в чемпионате, если бы выиграл гонку. Он взвинтил темп, несмотря на накрапывающий дождь, и сократил отрыв от лидера до 10 секунд, показав несколько быстрейших кругов. На последнем круге Шумахера отрыв сократился до 5 секунд, но на обгон Шумахеру времени не хватило, и Бергер одержал свою 8-ю победу в карьере. Шумахеру пришлось довольствоваться третьим местом в чемпионате. Стефано Модена финишировал 6-м, заработав тем самым единственное очко для команды Джордан в сезоне.

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:16,078
 Последние очки в карьере Тьерри Бутсена и Стефано Модены

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии